Berthelsen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Berit Berthelsen (1944-2022), athlète norvégienne en saut en longueur
 (1897-1964), homme politique norvégien
 (né en 1956), homme politique groenlandais
 (né en 1986), joueur danois de football
 (1883-1972), peintre impressionniste américain
Julie Berthelsen (né en 1979), chanteuse et compositrice groenlandaise
 (né en 1944), administrateur américain de football américain
 (1934-1990), athlète norvégien en saut en hauteur

Voir aussi
 , Bartelse, Bartel, , , , , 
 , , , Bertelson, , 
 , Bortels

Homonymie de patronyme

en:Berthelsen